Großsteingrab Seedorf steht für:

 Großsteingrab Seedorf (Borgdorf-Seedorf), Großsteingrab bei Seedorf, Borgdorf-Seedorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Großsteingrab Seedorf (Kreis Segeberg), zerstörtes Großsteingrab bei Seedorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Großsteingräber bei Seedorf (Boitze), Großsteingräber bei Seedorf, Boitze, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Großsteingräber bei Seedorf (bei Zeven), zerstörte Großsteingräber bei Seedorf bei Zeven, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen